La Prva hrvatska nogometna liga 1997-1998, conosciuta anche come 1. HNL 1997-1998, è stata la settima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 3 agosto 1997 e il 10 maggio 1998, e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo quarto titolo (ottavo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Mate Baturina (NK Zagabria), con 18 reti.

Stagione 
Il numero delle squadre partecipanti passò dalle 16 di quella precedente alle 12 di quella attuale che disputarono una prima fase con un girone di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Venne successivamente giocato un girone di play-off con le prime sei per determinare la vincente e le qualificate alle coppe e un girone di play-out con le rimanenti sei al termine del quale l'ultima venne retrocessa in 2.HNL mentre la penultima spareggiò con la seconda classificata della seconda serie.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono cinque: la vincente alla UEFA Champions League 1998-1999, la seconda e la terza alla Coppa UEFA 1998-1999, la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1998-1999 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 1998.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre si portano in dote la metà dei punti conquistati nella prima fase arrotondati per eccesso.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa UEFA 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1998.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 1998-1999.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Qualificazione per la 1. liga 1998-1999 
Il  (penultimo in Prva liga) incontra in gara unica il  (secondo in Druga liga) e vince 2-1, rimanendo così in massima serie.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zlatko Kranjčar

 Tomislav Butina
 Miralem Ibrahimović
 Dražen Ladić
 Mario Cvitanović
 Goran Jurić
 Srđan Mladinić
 Alen Petrović
 Tomislav Rukavina
 Dario Šimić
 Stjepan Tomas
 Josip Gašpar
 Joško Jeličić
 Krunoslav Jurčić
 Damir Krznar
 Silvio Marić
 Mihael Mikić
 Edin Mujčin
 Robert Prosinečki
 Daniel Šarić
 Renato Jurčec
 Vladimir Petrović
 Besnik Prenga
 Josip Šimić
 Tomo Šokota
 Mark Viduka

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1997-1998
Treća Liga 1997-1998
Hrvatski nogometni kup 1997-1998

Collegamenti esterni 
Stagione 1997-1998 su HRnogomet.
Stagioni 1991-2000 su webalice.it.
Risultati su prva-hnl.hr.
Scheda su RSSSF.com.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Prva hrvatska nogometna liga